Weicht steht für:

 Weicht (Jengen), Ortsteil der Gemeinde Jengen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Michael Weicht (* 1988), deutscher Radrennfahrer